Umbo (Romeins leger), een schildknop die vooral op de Romeinse schilden te vinden was
Umbo (tweekleppigen), de top van de schelp bij tweekleppigen
Umbo (mycologie), een verhoogd gebied in het midden van een paddenstoel